La Coppa delle nazioni africane 2004 fu la 24ª edizione della Coppa delle Nazioni Africane.

Stadi

Partecipanti

Fase finale

Fase a gironi

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Gruppo C

Classifica

Risultati

Gruppo D

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º-4º posto

Finale

Classifica marcatori 

4 gol

  Patrick Mboma
  Frédéric Kanouté

  Jay-Jay Okocha
  Francileudo Santos

3 gol

  Titi Camara
  Youssouf Hadji

  Youssef Mokhtari
  Osaze Odemwingie

  Peter Ndlovu

2 gol

  Hocine Achiou
  Modeste Mbami
  Mahamadou Diarra
  Marouane Chamakh

  John Utaka
  Mamadou Niang
  Siyabonga Nomvete

  Ziad Jaziri
  Joël Lupahla
  Pascal Feindouno

1 gol

  Abdelmalek Cherrad
  Maamar Mamouni
  Brahim Zafour
  Moussa Latoundji
  Dieudonné Minoungou
  Samuel Eto'o
  Alain Masudi
  Tamer Abdel Hamid
  Mohamed Barakat
  Ahmed Belal
  Emmanuel Ake
  John Baraza

  Titus Mulama
  Dennis Oliech
  Sedonoude Abouta
  Soumaïla Coulibaly
  Mohamed Sissoko
  Dramane Traoré
  Nabil Baha
  Talal El Karkouri
  Abdeslam Ouaddou
  Youssef Safri
  Jaouad Zairi
  Garba Lawal

  Joseph Yobo
  Joao Henriette Elias
  Karim Kamanzi
  Saïd Abed Makasi
  Habib Beye
  Papa Bouba Diop
  Patrick Mayo
  Khaled Badra
  Selim Ben Achour
  Najeh Braham
  Jawhar Mnari
  Esrom Nyandoro

Autogol
  Anicet Adjamonsi (1)